II (или Bass Communion II) — второй студийный альбом Bass Communion, проекта музыканта и продюсера Стивена Уилсона, выпущенный в 1999 году.

Первое издание представляет собой двойной альбом; на втором диске содержатся сэмплированные треки, предоставленные Робертом Фриппом, и ремикс от The Square Root of Sub. В переиздании 2002 года отсутствует ремикс от The Square Root of Sub, а трек Фриппа перемещён на первый диск, что ограничило количество дисков до одного. Винил, выпущенный в декабре 2007 года на Tonefloat Records, включает в себя эксклюзивные материалы на стороне D. Альбом был переиздан в ноябре 2008 года вместе с III на двухдисковом издании, ограниченным 1200 копиями.

Список композиций

Оригинальный релиз

Издания 2002 и 2009 годов

Виниловое издание

Участники записи

Bass Communion 
 Стивен Уилсон — все инструменты

Другие 
 Тео Трэвис — флейта, саксофон
 Карл Гловер — графический дизайн и фотография

История релиза

Примечания